Kriegskanzlei steht für:

 Kriegskanzlei (Dresden)
 Geheime Kriegs-Kanzlei des Württembergischen Kriegsministeriums
 Kriegskanzlei (Hannover)

Siehe auch:
 Kriegsministerium → Verteidigungsministerium